Радошић може да се односи на:

 Радошић (Сињ), насеље града Сиња, Република Хрватска;
 Радошић (Лећевица), насељено место у саставу општине Лећевица, Република Хрватска;